Val 1970 kan syfta på:

Presidentvalet i Chile 1970
Riksdagsvalet i Sverige 1970
Mellanårsvalet i USA 1970